Els Molins (Areny de Noguera), localitat del municipi d'Areny de Noguera (Baixa Ribagorça)
 Els Molins (la Cabanassa), poble del terme comunal de la Cabanassa (Conflent)